Алекса́ндр Алексе́евич Вознесе́нский (5 марта 1898 года — 28 октября 1950 года) — известный советский , деятель науки и культуры. Профессор (1939).

Биография 
Родился в деревне Малиново Новосильского уезда Тульской губернии, детство провёл в Черни. В 1917 году поступил в Петроградский историко-филологический институт, в 1921 году перешёл на факультет общественных наук университета, который окончил в 1923 году. Вскоре начал преподавать, в 1927 году вступил в ВКП(б).

Список научных работ невелик, опубликованы они были до середины 1930-х годов, в основном они относятся к разработке теоретико-методологических проблем политической экономии. Его учебные и публичные лекции пользовались популярностью благодаря его ораторским способностям.

Многих удивляет, как это вдруг случилось, что я стал экономистом. Нужно сказать, что некоторый интерес к экономике, к экономическим решениям у меня всегда был. Например, я с большим интересом слушал лекции по политэкономии, которые нам читал на третьем курсе А. А. Вознесенский, в последующем ректор университета, брат известного экономиста, председателя Госплана, члена Политбюро Н. А. Вознесенского. Я часто подходил к нему после лекций с вопросами.

В 1940 году в ЛГУ был создан политико-экономический факультет, деканом которого стал Вознесенский. На следующий год был назначен ректором университета и оставался им до 1947 года. Уже 21 августа 1941 года он возглавил «тройку» по обороне учебного заведения, а весной 1942 года организовал его эвакуацию в Саратов, где по совместительству исполнял обязанности ректора СГУ. Весной 1943 года выступил с докладом «О задачах, характере и перспективах университетского образования». В 1944 году были подписаны смета на ремонт университетских зданий и приказ о создании штаба восстановительных работ. После войны учёный продолжил административную деятельность, за короткое время создав 4 факультета, 12 НИИ, более 40 кафедр, научные вестник и общество.

В 1947 году избран депутатом Верховного совета СССР, в 1948 году назначен министром просвещения РСФСР (1948—1949).

19 августа 1949 года арестован по обвинению в измене Родине, участии в контрреволюционной организации и антисоветской агитации (так называемое «Ленинградское дело»). Осуждён и расстрелян в 1950 году. Реабилитирован 14 мая 1954 года.

Семья 
Старший брат Н. А. Вознесенского, отец Л. А. Вознесенского и Э. А. Вознесенского.

Вторая жена (в 1933—1941) — Мироненко Клавдия Николаевна (1903—1993). Осуждена в 1951 году на 5 лет ссылки. Освобождена в 1953 году, реабилитирована.
 Сын — Валерий Александрович Мироненко (1935—2000) — советский и российский учёный-геолог, гидрогеолог, член-корреспондент РАН (1991), специалист в области гидрогеологии и инженерной геологии, лауреат премии имени Ф. П. Саваренского (2004).
 Дочь — Ирина Александровна Вознесенская (род. 1941), кандидат филологических наук.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1944)

Память 
Упомянут на Памятнике руководителям Ленинграда и Ленинградской области на Донском кладбище в Москве.

Примечания

Литература 
 Вознесенский А. А. Избранные экономические сочинения: 1923—1941 гг. — : Наука, 1985.
 Лазарев С. Е. Вознесенский, Александр Алексеевич // Тульский биографический словарь: Новая реальность (дополнения) / Сост. и гл. ред. М. В. Майоров; Редколлегия: О. Ю. Кузнецов, С. Е. Лазарев, Т. В. Майорова, С. С. Охендушко, С. В. Разживина, А. Ю. Соклаков, Е. А. Толстая, А. И. Юрьев. — : Минувшее, 2017. — С. 36—40.

Ссылки 
 Вознесенский, Александр Алексеевич: Биография в справочнике по истории КПСС
 Пешехонов В. А. Учёные Санкт-Петербургского университета. 
 Хроника СПбГУ: 1940—1945 годы // spbu.ru
 Репрессированные в 1950 году // memo.ru
 «Яркая, светлая личность»: Старший сын А. А. Вознесенского — Лев Александрович — считает Санкт-Петербургский университет своей аlma mater.

Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Ректоры Саратовского государственного университета
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Ректоры Санкт-Петербургского государственного университета
Министры образования РСФСР
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Репрессированные по «Ленинградскому делу»
Экономисты, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены КПСС
Казнённые в 1950 году
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Расстрелянные в СССР